Ціхановський () — польське прізвище.
 Ціхановський Йоаким (1687—1719) — василіянин, єпископ Пінської єпархії Руської Унійної Церкви.
 Ціхановський-Домброва Фердинанд (1759—1828) — василіянин, Холмський і Белзький греко-католицький єпископ.

Польські прізвища